

Cinema 
Taxi – film del 1919 diretto da Lawrence C. Windom
Taxi – film del 1953 diretto da Gregory Ratoff
Taxi – film del 1996 diretto da Carlos Saura
Taxxi (Taxi) – film del 1998 diretto da Gérard Pirès
Taxxi 2 (Taxi 2) – film del 2000 diretto da Gérard Krawczyk
Taxxi 3 (Taxi 3) – film del 2003 diretto da Gérard Krawczyk
Taxxi 4 (Taxi 4) – film del 2007 diretto da Gérard Krawczyk
New York Taxi (Taxi) – film del 2004 diretto da Tim Story
Taxi – film del 2015 diretto da Jafar Panahi
Taxi Driver

Musica 
Taxi – gruppo musicale portoghese
Taxi – gruppo musicale gibilterriano
Taxi – gruppo musicale rumeno
 Taxi – brano musicale del 1970 di Antoine e Anna Identici,
Taxi – album di Brian Ferry del 1993

Televisione 
Taxi – sitcom con Danny DeVito, Christopher Lloyd, Andy Kaufman ed Ernie Hudson
Taxi Brooklyn – police drama

Altro 
Taxi – mezzo pubblico in uso nei trasporti cittadini
Taxi – libro egiziano del 2007 di Khaled Al Khamissi.

Pagine correlate
Taxi!